Гутенберг-Штенценграйт () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Вайц. . Официальный код — 61761.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Винценц Маутнер (СДПА) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 8 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии